DLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dulkaninna (Australia)